Кадан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. 
 Кадан Микита (*1982, Київ) — український худодник та скульптор.